Peter Füssli ist der Name folgender Personen:

* Peter Füssli (Glockengiesser, 1482) (1482–1548), Schweizer Glockengießer, Söldner und Pilger
 Peter Füssli (Glockengiesser, 1549) (1549–1579), Schweizer Glockengießer 
 Peter Füssli (Glockengiesser, 1577) (1577–1629), Schweizer Glockengießer
 Peter Füssli (Glockengiesser, 1591) (1591–1622), Schweizer Glockengießer 
 Peter Füssli (Glockengiesser, 1607) (1607–1648), Schweizer Glockengießer